Brøndby Idrætsforening (wörtlich übersetzt Brøndbyer Sportverein) ist ein europaweit bekannter dänischer Fußballverein aus Brøndby, einem Vorort von Kopenhagen. Mit zehn Meisterschaften innerhalb von zwanzig Jahren, sieben Pokalsiegen und zahlreichen erfolgreichen Europapokal-Auftritten ist der Klub einer der erfolgreichsten dänischen Vereine der letzten Jahrzehnte. Das Motto des Vereins lautet Lateinisch: Supra Societatem Nemo (dt. „Niemand steht über der Gemeinschaft“).

Geschichte 
Am 3. Dezember 1964 schlossen sich die beiden ambitionierten niederklassigen Stadtteilclubs Brøndbyøster IF und Brøndbyvester IF zur Brøndby Idrætsforening zusammen und nahmen den Spielbetrieb in der regionalen Sjællandske Serie 1 auf, der zweithöchsten Spielklasse der Insel Seeland. Von Anfang an strebte der Verein den sportlichen Aufstieg an, setzte dabei stark auf die Jugendarbeit (Brøndby stellt regelmäßig in mehreren Altersklassen den nationalen Jugendmeister) und stieg nach drei Jahren erstmals auf.

Vier Jahre folgte der nächste Aufstieg und mit dem ehemaligen Nationalspieler Finn Laudrup, dem Vater der späteren Spieler Brian und Michael Laudrup, als Spielertrainer wurde erstmals ein bekannter Spieler verpflichtet. Zwischendurch wurde – rechtzeitig zur Einführung des Profifußballs in Dänemark – die Fußballmannschaft des Vereins unter dem Namen Brøndbyernes Idrætsforening Fodbold A/S in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert, und nach weiteren Aufstiegen 1977 und 1981 erreichte die Mannschaft erstmals die erste Liga.

Im ersten Erstligaspiel wurde Mitaufsteiger B1909 7:1 geschlagen. Zwei Tore steuerte Michael Laudrup bei, der mit 18 Jahren der erste Nationalspieler seines Klubs wurde und eines der größten Talente der dänischen Fußballgeschichte werden sollte. Mit ihm und einigen anderen Spielern, die bald das Rückgrat der Nationalmannschaft bilden sollten, wurde 1985 die erste Meisterschaft gewonnen. In der Summe gewann Brøndby IF in sieben Jahren fünfmal die Meisterschaft. Erst 1992 entstand durch die Fusion von KB Kopenhagen und Boldklubben 1903 zum FC Kopenhagen ein ernsthafter Wettbewerber.

Brøndby IF ist seit 1987 börsennotiert (WKN: 881008). Damit war der Verein der weltweit zweite Fußballverein, der an die Börse ging.

Europapokalbilanz 
Brøndby stellt Ende der 1980er Jahre die dominierende Mannschaft des Landes und krönte diese Erfolge regelmäßig durch die Auftritte in den Wettbewerben der UEFA. Seit ihrem Debüt 1986 im Europapokal der Landesmeister waren sie dabei vor allem immer wieder gegen deutsche Mannschaften erfolgreich: so konnten die Dänen bereits Dynamo Berlin, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, den Karlsruher SC, FC Bayern München und den FC Schalke 04 besiegen. Doch den größten Triumph der Gelb-Blauen, den Einzug ins Finale des UEFA-Pokals 1990/91 verhinderte ausgerechnet ein Deutscher: am 29. April 1991 schoss Rudi Völler in der 88. Minute des Halbfinal-Rückspiels das 2:1 für seinen Verein AS Rom über Brøndby, dem ein 1:1 für den Einzug ins Endspiel gereicht hätte. Trotzdem markierte dies den größten Erfolg einer dänischen Mannschaft auf internationalem Parkett.

Acht Jahre später schaffte es Brøndby als erste dänische Mannschaft, in die Hauptrunde der Champions League einzuziehen.

(Stand: 11. August 2022)

Erfolge 

 Dänischer Meister (10, davon 6 in der Superliga): 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2004/05, 2020/21
 Dänischer Pokalsieger (7): 1988/89, 1993/94, 1997/98, 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2017/18
 Dänischer Supercup (4): 1994, 1996, 1997, 2002
 Royal League (1): 2006/07

Trainer 
  Lars Olsen (1997–2002)
  Thomas Frank (2013–2016)
  Alexander Zorniger (2016–2019)

Spieler 
 Kim Vilfort (* 1962), Torschütze zum Siegtreffer im EM-Finale 1992, spielte vor seinem Wechsel nach Brøndby u. a. in der Division 1 (für den OSC Lille)
 Peter Schmeichel (* 1963), Torwart der Europameister-Mannschaft, später bei Manchester United
 Michael Laudrup (* 1964), jüngster dänischer Nationalspieler aller Zeiten, später unter anderem bei Juventus Turin, FC Barcelona, Real Madrid, Ajax Amsterdam
 Brian Laudrup (* 1969), später u. a. bei Bayer 05 Uerdingen, FC Bayern München, AC Florenz, AC Mailand, Glasgow Rangers, FC Chelsea und Ajax Amsterdam
 Morten Wieghorst (* 1971), spielte vor seiner Ankunft in Brøndby für den FC Dundee sowie für Celtic Glasgow, ist Fußballer des Jahres in Dänemark 2003
 Ebbe Sand (* 1972), später beim FC Schalke 04 und nach seiner Spielerkarriere im Trainerstab der dänischen Nationalmannschaft
 Jan Kristiansen (* 1981), spielte vorher in der Bundesliga (47 Einsätze für den 1. FC Nürnberg). Mit dem 1. FC Nürnberg gewann er 2007 den DFB-Pokal. Im Finale erzielte er den Siegtreffer.
 Daniel Agger (* 1984), von 2006 bis 2014 beim FC Liverpool, von 2004 bis 2006 und von 2014 bis 2016 bei Brøndby

Frauenfußball

Frauenmannschaft 
Die erste Frauenfußball-Mannschaft von Brøndby IF ist ebenfalls in der höchsten dänischen Spielklasse, der Gjensidige Kvindeligaen, vertreten. Mit 12 Meisterschaften (davon allein sechs am Stück von 2003 bis 2008) und 11 Pokalgewinnen ist der Verein Rekordhalter in beiden nationalen Wettbewerben. Der größte Erfolg auf europäischer Ebene war die Halbfinalteilnahme im UEFA Women’s Cup 2003/04.

Erfolge 
 Dänischer Meister: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019
 Dänischer Pokalsieger: 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

Bekannte Spielerinnen 
 Mia Brogaard (* 1981)
 Anne Dot Eggers Nielsen (* 1975), Fußballerin des Jahres 2003
 Catherine Paaske Sørensen (* 1978)
 Louise Ringsing (* 1996)

Zukunftsvisionen 
Im Jahr 2004 beschloss die Vereinsführung in Høje Taastrup eine Mehrzweckarena zu errichten. Der Bau des Hans Christian Andersen Arena Parks wurde allerdings bis heute nicht verwirklicht. Stattdessen wird das Brøndby Stadion nunmehr schrittweise erweitert.

Darüber hinaus hat Brøndby IF am 1. März 2005 unter dem Namen Brøndby Gymnasium ein neues Sportinternat für bis zu 300 Jugendliche eröffnet, um die Jugendarbeit zu intensivieren.

Siehe auch 
 New Firm (Dänemark)
 Fußball in Kopenhagen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Kopenhagen
Frauenfußball
Sport (Brøndby Kommune)
Gegründet 1964